

Patronymes 

 Marie de Rabutin-Chantal ( - ), marquise de Sévigné, plus connue sous le nom de « Madame de Sévigné », écrivain français
 Charles de Sévigné ( - ), officier français, fils de Henri de Sévigné et de Marie de Rabutin-Chantal
 Christophe-Jacques de Sévigné ( - ?), navigateur français
 Françoise de Sévigné ( - ), comtesse française
 Henri de Sévigné (1623 - ), noble français, mari de Marie de Rabutin-Chantal
 Jacques-Christophe de Sévigné ( - ?), navigateur français

Toponymes 
 Sévigné, lieu situé dans la commune française de Sainte-Sabine-sur-Longève, le département de la Sarthe et la région Pays de la Loire ;
 Château des Rochers-Sévigné à Vitré ;
 Cesson-Sévigné, commune française située dans le département d'Ille-et-Vilaine et la région Bretagne ; gentilé : Cessonnais ;
 La rue de Sévigné, qui tient son nom de la marquise, dans les  et  de Paris ;
 Le quartier Fougères - Sévigné à Rennes ;
 Le boulevard de Sévigné, à Rennes, à côté duquel se situe un arrêt portant le même nom, desservi par les lignes C1, 10, et N5 ;
Sévigné, cratère vénusien, nommé en l'honneur de Madame de Sévigné.

Autres sens 
 Sévigné est un film de 2004 de Marta Balletbò-Coll ;
 La Marquise de Sévigné est une marque de chocolats fins dont le siège social est à Paris.
 Le prix Sévigné est un prix littéraire français créé en 1996.